Josep Puig d'Asprer (1870 – 1938), advocat i polític català
 Josep Puig i Bosch, també conegut com a Hilari d'Arenys de Mar (1889 — 1976) fou un escriptor i frare caputxí
 Josep Puig i Boix (n. 1947), enginyer industrial
 Josep Puig i Cadafalch (1867-1956), arquitecte català
 Josep Puig i Castelló, el Moreno (1910 - 1999), fiscornaire català
 Josep Puig i Esteve (1876-1931), sindicalista català
 Josep Puig i Just (1859 - 1929) fou empresari i numismàtic
 Josep Puig i Llagostera (1835-1879), industrial i polític català
 Josep Puig i Ponsa (n. 1969), escriptor català
 Josep Puig i Puig (n. 1922), dit Curta, futbolista català
 Josep Puig i Pujades (1883-1949), escriptor i polític català
 Josep Puig i Cabeza (n. 1959), dissenyador